Дієце́зії Католи́цької це́ркви () — список дієцезій і архідієцезій Католицької церкви.

За країною

















Посилання 
 

Католицизм
!